

Причины и зоны переселения в Казахстан 
С января 1936 г. руководство НКВД Украины и Казахстана серьезно обсуждало вопрос о выселении 15 тыс. польских и немецких хозяйств (около 45 тыс. чел.) из приграничной зоны Украины в Казахстан. Переселению подлежали поляки и немцы (но главным образом поляки), проживавшие в 800-метровой полосе вдоль тогдашней советско-польской границы.

На Украине был ликвидирован польский национальный район имени Ю. Мархлевского, образованный в 1925 г. под Житомиром. Позже то же самое произошло и с польским районом имени Ф. Дзержинского в Белоруссии. 800-километровая приграничная полоса Винницкой и Киевской областей была окончательно «очищена» от немцев и поляков.

Численность переселенцев 
В Южно-Казахстанскую область было отправлено 5500 семей, в Алма-Атинскую и Карагандинскую – по 3000 семей, в Восточно-Казахстанскую – 2000 семей, в Актюбинскую – 100 семей.

Первые переселенцы прибыли 10 июня на станцию Тайнча Омской железной дороги численностью 2142 семьи – 10 479 человек, в т. ч.: мужчин – 2762, женщин – 3054, детей – 4663 человека. По разным оценкам, всего было депортировано порядка 70 тыс. человек, из которых поляки составляли 80%.

Созданние переселенческих точек 
Всего было организовано 37 поселков, из них:

 в Северо-Казахстанской области – 31,
 в Карагандинской – 6.

Для расселения прибывших переселенцев областными земельными отделами было решено организовать 13 точек близ ферм:

 Жаркуль,
 Алабота, Кара-Кога,
 Сауле,
 Кара-Агаш,
 и др.

Здесь компактно были расселены поляки Житомирской, Винницкой и Кировоградской областей.

Определение названий точек 
В сентябре 1936 г. решением облисполкома, учитывая ходатайство местных жителей, каждой из 13-ти переселенческих точек были определены названия:

 1-я точка – с. Калиновка, колхоз «Червонный пахарь»;
 2-я – с. Донецкое, колхоз «Красная звезда»;
 3-я – с. Белоярка, колхоз им. Фрунзе;
 4-я – с. Подольское, колхоз «Серп и молот»;
 5-я – с. Ясная Поляна, колхоз им. Куйбышева;
 6-я – с. Вишневка, колхоз «Красное знамя»;
 7-я – с. Константиновка, колхоз им. Дзержинского;
 8–я – с. Красно-Киевка, колхоз «Дружба»;
 9-я – с. Ново-Березовка, колхоз «Новая жизнь»;
 10-я – с. Ново-Гречановка, колхоз «Новый труд»;
 11-я – с. Зеленый Гай, колхоз «Звезда коммуны»;
 12-я – с. Чкалово, колхоз «Ленинский шлях»;
 13-я – с. Петровка, колхоз «8-й съезд советов»

К январю 1937 г. были построены школы в 6-ти из 13-ти точек поселений:

 Калиновке,
 Подольском,
 Константиновке,
 Зеленый Гай,
 Донецком,
 Чкалово.

К началу учебного года в них обучалось 5316 школьников: в 1 классе — 1244 человека, во 2 классе — 942 человека, в 3 классе — 877 человек, в 4 классе — 821 человек, в 5 классе — 704 человека, в 6 классе — 432 человека, в 7 классе — 296 человек. Обучение с 1 по 7 класс велось на русском и, в некоторых сёлах, польском языках.

Условия проживания и цели 
Прибывшие спецпереселенцы разместились в палатках, бараках и сразу включались в процесс запланированного строительства. В постановлении СНК СССР за No 776-120сс от 28 апреля 1936 г. сказано, что «НКВД при выполнении строительной программы особое внимание должно уделить строительству жилищ и надворных построек самим переселенцам, выделив для этой цели стройматериалы застройщикам как за наличный расчет, так и в порядке долгосрочной ссуды сроком до 8 лет».

Климатические сложности 
Земли, предоставленные государством для размещения спецпереселенцев, были малообжитыми. Люди оказались практически в голой степи.

Строительство 
Строительство начали из сподручного материала (глина, песок, камни). Cтроили жилье, получившее в этот период название «сталинки». Из воспоминаний переселенцев:

«Все постройки представляли собой землянки, построенные из резаных пластов дерна, крыши утепляли ковыльным сеном, а сверху слой глины. К осени были построены двухкомнатные дома. Каждая семья получала по одной комнате на 18 кв. метров независимо от количества членов семьи (5–8 человек). Каждая семья сама строила печь, забивала дыры и строила сарай для зимовки коровы, а в яме зимовали куры. Топили кизяком и собранным в степи камышом. Не все дома успевали просыхать и зимой покрывались изморозью, а весной проседали».

Примечания 

Депортации народов